Příjmení Goulding má více nositelů:

 Ellie Goulding (* 1986), britská zpěvačka
 George Goulding (1884–1966), kanadský atlet, olympijský vítěz v chůzi na 10 kilometrů
 Grantley Goulding (1874–1947), britský atlet, účastník 1. letních olympijských her

Externí odkazy